Cartagena (Espanha) — município na região de Múrcia
 Cartagena (Chile) — cidade
 Cartagena das Índias — cidade na Colômbia
 Cartagena del Chairá — cidade na Colômbia
 Cartagena (romance) — da escritora uruguaia Claudia Amengual

Desambiguações de topônimos